Ospedalettesi – abitanti di Ospedaletti
Ospedalettesi – abitanti di Ospedaletto (Istrana)
Ospedalettesi – abitanti di Ospedaletto Lodigiano
Ospedalettesi – abitanti di Ospedaletto d'Alpinolo